Волотынь — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Волотынь — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.

Россия 
 Волотынь — деревня в Трубчевском районе Брянской области.